Comuna 17 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 17 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 17 de Cali, Colombia.